

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Dudi Sela derrotó en la final a Blaž Kavčič.

Cabezas de serie 

  Blaž Kavčič (Finalista)
 ''' Dudi Sela (Campeón)
  Aleksandr Nedovyesov (Segunda ronda, retiro)
  Alexander Kudryavtsev ''(Segunda ronda)

<ol start=5>
  Radu Albot ''(Cuartos de final)
  Niels Desein ''(Segunda ronda)
  Hiroki Moriya ''(Semifinales)
  Konstantin Kravchuk ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Batman 2015